Kotlík může být:

 malý kotel
 nádoba určená pro vaření na otevřeném ohni
 Kotlík (jezero) – slovenské jezero
 Kotlík (mytologie) – keltský mytologický předmět
 Kotlík (Švihovská vrchovina) (392,2 m) – kopec v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Litic v okrese Plzeň-město

Externí odkazy